« Longshanks »  est le surnom donné à Édouard Ier, roi d'Angleterre, signifiant littéralement « longues jambes » ou « longs mollets » (en référence à sa grande taille) ;
 de là, ce surnom a aussi été utilisé comme nom de code de l'Opération Creek, organisée à Goa en 1943 durant la deuxième guerre mondiale.